Колчицкий — фамилия. Известные носители:

 Колчицкий, Галикс Николаевич (1922—1999) — советский актёр; заслуженный артист РСФСР (1962).
 Колчицкий, Николай Фёдорович (1890—1961) — протопресвитер Русской православной церкви, управляющий делами Московской Патриархии (1941—1960).